L'expression « Âne sauvage » est un nom vernaculaire attribué à certaines espèces d', qui est une famille de périssodactyles. Répartis en Afro-Eurasie, ils désignent les ânes non domestiqués. Les ânes sauvages appartiennent tous au sous-genre  et l'Âne domestique () est un descendant de l'espèce africaine. Ils sont donc à distinguer de l'âne marron, qui est retourné à l'état sauvage ou semi-sauvage par le phénomène du marronnage. Les espèces concernées sont :
 l'Âne sauvage d'Afrique () ;
 l'Âne sauvage d'Asie ou Hémione () ;
 l'Âne sauvage du Tibet ou Kiang ().

À ces trois espèces s'ajoutent d'autres équidés non domestiqués également appelés « ânes » :
 l'Âne européen ou Hydrontin () ;
 les Ânes rayés ou Zèbres (sous-genres  et ).

Articles connexes 

 Cheval ()
  (Tarpan)
 Cheval de Przewalski ()
 Cheval sauvage

Références 

Ongulé (nom vernaculaire)
Equidae
Nom d'ongulé ambigu